|-
| 134501 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134502 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134503 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134504 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134505 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134506 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134507 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134508 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134509 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134510 - ||  || 24 martie 1999 ||  || 
|-
| 134511 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134512 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134513 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134514 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134515 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134516 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134517 - || 1999 NN || 7 iulie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 134518 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134519 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134520 - ||  || 12 august 1999 || Farpoint || 
|-
| 134521 - ||  || 4 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134522 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134523 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134524 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134525 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134526 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134527 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134528 - ||  || 12 septembrie 1999 ||  || , 
|-
| 134529 - ||  || 12 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134530 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134531 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134532 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134533 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134534 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134535 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134536 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134537 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134538 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134539 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134540 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134541 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134542 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134543 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134544 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134545 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134546 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134547 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134548 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134549 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134550 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134551 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134552 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134553 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134554 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134555 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134556 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134557 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134558 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134559 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134560 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134561 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134562 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134563 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134564 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134565 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134566 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134567 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134568 - ||  || 7 septembrie 1999 ||  || , , 
|-
| 134569 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134570 - ||  || 14 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134571 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134572 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134573 - ||  || 22 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134574 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134575 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134576 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134577 - ||  || 27 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134578 - ||  || 7 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 134579 - ||  || 13 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 134580 - ||  || 11 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 134581 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134582 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134583 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134584 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134585 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134586 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134587 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134588 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134589 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134590 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134591 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134592 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134593 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134594 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134595 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134596 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134597 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134598 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134599 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134600 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-